betrekking hebbend op Amsterdam
Amsterdams (dialect)
een opening in het schaakspel; zie Van 't Kruijs-opening